Sezon 2018/2019 Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych – 27. sezon Pucharu Świata w saneczkarstwie na torach naturalnych. Rozpoczął się 15 grudnia 2018 roku w austriackim mieście Kühtai. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 16 lutego 2019 roku na torze w austriackim mieście Umhausen. Rozegranych zostało siedem zawodów w sześciu miejscowościach.

Podczas sezonu 2018/2019 odbyła się jedna ważna impreza w randze seniorów. To Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie na Torach Naturalnych, które zostały rozegrane na torze we włoskim Latzfons w dniach 31 stycznia-3 lutego 2019.

W klasyfikacji kobiet zwyciężyła po raz trzeci w karierze reprezentantka Włoch Evelin Lanthaler, która wyprzedziła swoją rodaczkę Gretę Pinggerę i weterankę Jekatierinę Ławrientjewą. Wśród mężczyzn po raz trzeci z rzędu wygrał Austriak Thomas Kammerlander. W dwójkach mężczyzn po raz dziesiąty w karierze najlepsi okazali się Włosi Patrick Pigneter i Florian Clara.

Kalendarz zawodów Pucharu Świata

Klasyfikacje

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Puchar narodów

Bibliografia 
 
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2018/19) - jedynki kobiet
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2018/19) - jedynki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2018/19) - dwójki mężczyzn
 Końcowa klasyfikacja PŚ (sezon 2018/19) - puchar narodów

Puchar Świata w saneczkarstwie (tory naturalne)
2018 w saneczkarstwie
2019 w saneczkarstwie